Bilen steht für:
 Bilen (Volk), Ethnie in Eritrea
 Bilen (Sprache), Sprache der Bilen
 Bilen (Äthiopien), äthiopische Stadt
 Untergruppe der Gallenfarbstoffe
 Kurzform Bilen für die schwedische Automarke Rengsjöbilen

Siehe auch:
 Billen
 Bilene